Cooper est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Toponyme

États-Unis 
 Cooper, ville dans le Maine ;
 Cooper (Texas) ;
 .

Autres 
 Île de Cooper (îles Vierges britanniques)
 Cooper, marais du Canada
 Cooper Creek en Australie
 Cooper River en Caroline du Sud

Nom de famille 

 Alan Cooper (1952-), informaticien américain ;
 Alexander Cooper (1609-1658), miniaturiste anglais
 Alice Cooper (1948-), musicien américain ;
 Amari Cooper (1994-), joueur américain de football américain ;
 Anderson Cooper (1967-), journaliste et présentateur de télévision américain ;
 Andrew Cooper (1964-), rameur d'aviron américain ;
 Anna E. Cooper (1897-1988), universitaire libérienne ;
 Anna J. Cooper (1858-1964), écrivaine et enseignante afro-américaine (1858-1964) ;
 Arthur Melbourne-Cooper (1874-1961), réalisateur, scénariste, directeur de la photographie et acteur britannique ;
 Ashley Cooper (1936-2020), joueur de tennis australien ;
 Barry Cooper (1949-), musicologue, compositeur, organiste britannique ;
 S. Barry Cooper (1943–2015), mathématicien et philosophe britannique ;
 Ben Cooper (1933-2020), acteur américain ;
 Bob Cooper (1925-1993), saxophoniste de jazz américain ;
 Brad Cooper (1954-), nageur australien ;
 Bradley Cooper (1975-), acteur, réalisateur, producteur et chanteur américain ;
 Brittnee Cooper (1988-), joueuse de volley-ball américaine ;
 Cecil Cooper (1949-), joueur de baseball américain ;
  (1926-2013), acteur américain ;
 Charles Cooper (1907-1980), joueur de basket-ball américain ;
 Charlotte Cooper (1870-1966), joueuse de tennis britannique ;
 Chris Cooper (1951-), acteur américain ;
 Christin Cooper (1959-), skieuse américaine ;
 Clancy Cooper (1906-1975), acteur américain ;
 Clarence L. Cooper Jr (1934-1978), journaliste et écrivain américain de roman policier
 Colin Cooper (1967-), footballeur anglais ;
 Colin Campbell Cooper (1856-1937), peintre impressionniste américain ;
 Cynthia Cooper (1963-), joueuse de basket-ball américaine ;
 Daisy Cooper (1981-), femme politique britannique ;
 Danese Cooper (1959-), informaticienne américaine ;
 D. B. Cooper (19?-), pirate de l'air ;
 D. J. Cooper (1990-), joueur américain naturalisé bosniaque de basket-ball ;
 David Cooper (1987-), joueur américain de baseball ;
 David Cooper (1931-1986), psychiatre sud-africain ;
 Davie Cooper (1956-1995), footballeur écossais ;
 Diana Cooper (1892-1986), socialite britannique ;
 Dominic Cooper (1944-), écrivain écossais ;
 Dominic Cooper (1978-), acteur anglais ;
 Don Cooper (1957-), joueur de baseball américain ;
 Duane Cooper (1969-), joueur américain de basket-ball ;
 Emil Cooper (1877-1960), chef d'orchestre russe ;
 Frederick Cooper (1947-), historien américain ;
 Gareth Cooper (1979-), joueur de rugby à XV ;
 Garrett Cooper (1990-), joueur de baseball américain ;
 Gary Cooper (1968– ), musicien britannique, chef d'orchestre, claveciniste et pianofortiste ;
 Gary Cooper (1901-1961), acteur américain ;
 
 Gladys Cooper (1888-1971), actrice anglaise ;
 Glenn Cooper (1953-), écrivain américain ;
 Gordon Cooper (1927-2004), astronaute américain ;
 Imogen Cooper (1949-), pianiste britannique ;
 Isaac Cooper (2004-), nageur australien ;
 Ivan Cooper (1944-2019), homme politique irlandais ;
 Jackie Cooper (1922-2011), acteur, réalisateur et producteur américain ;
 Jacques Cooper  (1931-), designer français, créateur du TGV. 
 Jacqui Cooper (1973-), skieuse acrobatique australienne ;
 
 James Fenimore Cooper (1789-1851), écrivain américain ;
 James Graham Cooper (1830-1902), botaniste et zoologiste américain ;
 Jason Cooper (1967-), batteur britannique;
 Jeanne Cooper (1928-2013), actrice américaine ;
 
 
 
 Johnny Cooper (1922-2002), lieutenant-colonel britannique du SAS ;
 Joan California Cooper (1931-2014), écrivain et dramaturge américain ;
 Joseph Cooper (1985-), coureur cycliste néo-zélandais ;
 Joyce Cooper (1909-2002), nageuse britannique ;
 
 Justin Cooper (1988-), acteur américain ;
 Kevin Cooper (1975-), joueur puis entraineur de football anglais ;
 Kim Cooper (1965-), joueuse de softball australienne ;
  (1981-), actrice allemande ;
 Leon Neil Cooper (1930-), physicien, lauréat du prix Nobel de physique ;
 Lindsay Cooper (1951-2013), musicienne britannique ;
 Lionel Cooper (1915-1979), mathématicien sud-africain ;  
 Lisa A. Cooper (1963-), médecin américaine ;  
 Malcolm Cooper (1947-2001), tireur sportif britannique ;
 Margaret Cooper (1922-2013), infirmière et formatrice  britannique ;
 Martin Cooper (1928-), inventeur américain ;
 Martin Cooper (1958-), musicien et artiste-peintre britannique.
 Melville Cooper (1896-1973), acteur anglais ;
 Merian C. Cooper (1893-1973), producteur et scénariste ;
 
 Natasha Cooper (1951-), femme de lettres britannique, auteure de roman policier ;
 Neale Cooper (1968-2018), footballeur puis entraîneur indo-écossais ;
 Nesta Cooper (1993-), actrice canadienne ;
 Priya Cooper (1974-), nageuse handisport australienne ;
 Quade Cooper (1988-), joueur de rugby à XV international australien ;
 Ray Cooper (1942-), musicien anglais ;
 Robert C. Cooper (1968-), auteur canadien ;
 Robyn Cooper (1972-), joueuse de squash australienne ;
 Roderick Cooper (19?-), écrivain et journaliste britannique, auteur de roman policier.
 Samantha Cooper (1995-), joueuse de basket-ball canadienne ;
 Samuel Cooper (1798-1876), général américain ;
 Samuel Cooper (1609-1672), miniaturiste et portraitiste anglais ;
 Sayon Cooper (1974-), athlète libérien ;
 
 Sharife Cooper (2001-), joueur américain de basket-ball ;
 Susan Fenimore Cooper (1813-1894), naturaliste américaine ;
 Susie Cooper (1902-1995), céramiste anglaise ;
 Terry Cooper (1944-2021), footballeur anglais ;
 Theodore Cooper (1839-1919), ingénieur civil américain ;
 Thomas Cooper Gotch (1854-1931), peintre et illustrateur anglais ;
 Trevor Cooper (1953-), acteur anglais ;
 
 Wilhelmina Cooper (1939-1980), mannequin américain ;

Pseudonyme 

 Henri Venderjench dit Henri Cooper (1845-1914), comédien français ;

Personnage de fiction 

 Dale Cooper agent spécial du FBI, personnage de la série télévisée Twin Peaks ;
 Betty Cooper ;
 Dan Cooper, héros de bande dessinée ;
 Gwen Cooper, personnage de la série télévisée Torchwood ;
 Julie Cooper, Jimmy Cooper, Marissa Cooper, personnages de la série télévisée Newport Beach ;
 Sheldon Cooper, personnage de la série télévisée The Big Bang Theory ;
 Sly Cooper, gentleman voleur dans la série Sly Raccoon ;
 Harold Cooper, personnage de fiction de la série télévisée The Blacklist.

Autres 

 Anderson Cooper 360°, émission télévisée d'information américaine quotidienne ;
 Cooper, marque automobile anglaise fondée en 1947 par Charles et John Cooper ;
 Cooper's Sparkling Ale, marque de bière ;
 Controverse Cooper-Miller-Novak ;
 Ligaments de Cooper, ligament anatomique ;
 The Cooper Companies, fabricant américain de matériel médical.

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis